Alrutz ist der Familienname folgender Personen:

 Carsten Alrutz (* 1972), deutscher Fußballspieler
 Dankmar Alrutz (* 1950), deutscher Bauingenieur und Verkehrswissenschaftler